El término Villazón puede referirse a:
 Villazón, localidad y municipio boliviano en la provincia de Modesto Omiste; 
 Villazón es una parroquia del concejo asturiano de Salas; 
 Rolando Villazón, un cantante de ópera; o
 Eliodoro Villazón, un político, periodista y presidente de Bolivia.